Jambalaya, plat cadien, est un terme employé en cuisine et en musique.
 Jambalaya (On the Bayou) est une chanson de Hank Williams (paroles et musique), qui a eu une multitude d'interprètes, dont Brenda Lee et Jerry Lee Lewis
 adaptée en français par Fernand Bonifay et interprétée par Lucienne Delyle en 1953
 adaptée en français et interprétée par Hugues Aufray, en 1981, sur l'album Caravane
 interprétée par Eddy Mitchell dans son album intitulé Jambalaya, paru en 2006